Condado de Clayton es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos de América:

 Condado de Clayton (Georgia)
 Condado de Clayton (Iowa)